МСП — многозначная аббревиатура:
 МСП — малое и среднее предпринимательство
 Трамваи Путиловского завода («Моторный Стальной Прицепной»)
 книжная серия Мастера современной прозы
 МСП — российский интернет-портал «Могу себе позволить»
 МСП — модульная самоподъёмная площадка
 МСП — меры социальной поддержки
 МСП — межсекторное социальное партнёрство
 МСП — малый сетеподъёмник
 МСП — машина для смены стрелочных переводов
 МСП — моносинаптический потенциал
 МСП — машинно-считываемый паспорт
 МСП — монокуляр светосильный портативный
 МОССП или МСП — Московский союз печати
 МСП (в маркировке) — механизм сигнализации положения
 МСП — минерально-сырьевой потенциал
 МСП — метод сетевого планирования
 МСП — Международный совет по пшенице (). В 1995 году переименован в Международный совет по зерну
 МСП — Международный секретариат профсоюзов (организация 1903 года)
 МСП — Медико-санитарная подготовка
 МСП — микроволновая система посадки
 МСП «Гроза» — малогабаритный специальный пистолет разработки ЦНИИточмаш
 МСП — механосборочное производство
 МСП — монофазный силовой потенциал
 МСП или СМП — малые и средние предприятия, средние и малые предприятия
 МСП — микросхема специального применения
 МСП — мотострелковый полк
 МСП — мостостроительный поезд
 МСП — Министерство судостроительной промышленности СССР
 МСП — Многочленные сложноподчиненные предложения
 МСП — Московский стандарт поликлиники
 м. с. п. — миллионная доля солнечной полусферы (единица измерения размера групп солнечных пятен)

Примечания

См. также 
 м. сп. — метиловый спирт